

Toponyme

Afrique du Sud 
 Arlington dans la province d'État-Libre

Angleterre 
 Arlington dans le Devon
  dans le Sussex de l'Est
 Arlington dans le Gloucestershire

Canada 
 Arlington dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard
 Arlington en Nouvelle-Écosse
 Arlington West
 East Arlington
 Arlington en Ontario
 Arlington Place
 Arlington Woods
 Arlington Beach en Saskatchewan
 Arlington No. 79 en  Saskatchewan
 Long Harbour-Mount Arlington Heights en Terre-Neuve-et-Labrador
 Arlington dans le Yukon

États-Unis 
 Arlington dans l'État de l'Alabama,
 Arlington Antebellum Home & Gardens à Birmingham ;
 Arlington, census-designated place située en Arizona ;
 Arlington dans l'État de Californie ;
 Arlington dans l'État de Caroline du Nord ;
Arlington dans l'État du Dakota du Sud ;
Arlington dans l'État de Géorgie ;
Arlington dans l'État de l'Illinois,
 Arlington Heights ;
Arlington dans l'État de l'Iowa ;
Arlington dans l'État du Kansas ;
Arlington dans l'État du Kentucky ;
Arlington dans l'État du Massachusetts ;
 Arlington Township dans l'État du Michigan ;
Arlington dans l'État du Minnesota ;
Arlington dans l'État du Nebraska ;
 Arlington dans l'État du New Hampshire ;
 North Arlington dans l'État du New Jersey ;
 Mount Arlington dans l'État du New Jersey ;
 Arlington dans l'État de New York ;
 Arlington dans l'État de l'Ohio,
 Arlington Heights,
 Upper Arlington ;
Arlington dans l'État de l'Oregon ;
Arlington dans l'État du Tennessee ;
Arlington dans l'État du Texas ;
Arlington dans l'État du Vermont ;
 Comté d'Arlington dans l'État de Virginie,
 le Cimetière national d'Arlington ;
 Arlington dans le comté de Harrison en Virginie-Occidentale ;
 Arlington dans le comté d'Upshur en Virginie-Occidentale ;
 Arlington dans l'État de Washington ;
 Arlington dans l'État du Wisconsin ;
 Arlington un village dans l'État du Wisconsin.

Astronomie 
(35978) Arlington : astéroïde

Voir aussi 
 

Homonymie de localités aux États-Unis